Monte Faito può riferirsi a:

 monte Faito, in Campania nel territorio della città metropolitana di Napoli
 monte Faito, nel Lazio nei pressi di Coreno Ausonio in provincia di Frosinone (Monti Aurunci)
 monte Faito, in Abruzzo nei pressi di Ortona dei Marsi (AQ)
 monte Faito, in Abruzzo nel gruppo montuoso del Sirente, nei pressi di Ovindoli (AQ)
 monte Faito, tra Lazio e Abruzzo, nel gruppo montuoso di monte Val de' Varri, monte Faito, monte San Nicola (Monti Carseolani), nel territorio dei comuni di Pescorocchiano (RI), Sante Marie, Tagliacozzo, Magliano de' Marsi e Scurcola Marsicana (AQ).